Ainaro steht für:

 Ainaro, eine Stadt in Osttimor
 Ainaro (Aldeia), eine Aldeia in Osttimor
 Ainaro (Suco), ein Suco in Osttimor
 Ainaro (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Ainaro (Gemeinde), eine Gemeinde in Osttimor

Siehe auch:
 Ainaro-Quic